Анджей Грабский:
 Грабский, Анджей Казимеж — польский политик, депутат Сейма ПНР.
 Грабский, Анджей Феликс — польский историк, специалист по истории средневековья.